Да́ниел Ка́рлтон Га́йдузек (также Га́йдушек, что точнее соответствует словацкому произношению фамилии, ; , Йонкерс, Нью Йорк, США — , , Норвегия) — американский педиатр и вирусолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1976 года «за открытия, касающиеся новых механизмов происхождения и распространения инфекционных заболеваний», которую он разделил вместе с Барухом Бламбергом.

Член Национальной академии наук США (1974), Леопольдины (1984), АН Австралии (1993).

Биография 
Родился в семье эмигрантов из Австро-Венгрии: его отец был словаком, мать — мадьяркой.

В 1950-х годах Гайдузек раскрыл инфекционную природу нейрологического заболевания куру, распространённого в то время среди жителей племени форе из Новой Гвинеи. Живя долгое время среди аборигенов племени и изучая эту болезнь, он связал появление заболевания с традицией каннибализма — ритуального поедания скорбящими родственниками мозга умерших. Он считал, что куру вызывается «латентным вирусом». Однако позже выяснилось, что инфекционный агент куру — прион, то есть нормальный белок организма, приобретший патогенные свойства из-за изменения конформации.

Член Американской академии искусств и наук (1978).
Отмечен  (1963).
Подписал «Предупреждение учёных человечеству» (1992).

Работая на Новой Гвинее и в Микронезия, Гайдузек установил хорошие отношения с местными жителями. Он привез более 50 детей оттуда в США, усыновил их и дал им образование. В 1996 году один из таких мальчиков, уже будучи студентом, обвинил Гайдузека в сексуальных домогательствах. Было возбуждено уголовное дело, в итоге в 1997 году Гайдузек признал себя виновным и был приговорен к тюремному заключению на срок от 12 до 18 месяцев. Он провел в заключении год, после чего покинул США и до самой смерти жил в Европе

Примечания

Ссылки 

 Гайдузек (Gaidusek), Д. Карлтон. Биография на сайте n-t.ru
 

Вирусологи США
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из США
Члены Национальной академии наук США
Члены Американской академии искусств и наук
Члены Американского философского общества
Члены Леопольдины
Члены Австралийской академии наук
Выпускники Рочестерского университета
Подписавшие Предупреждение учёных мира человечеству
Выпускники Гарвардской медицинской школы
Почётные доктора Ратгерского университета
Почётные доктора Университета имени Я. А. Коменского
Преступники США
Осуждённые за сексуальные преступления против несовершеннолетних